Chlidonini é uma tribo de coleóptero da subfamília Cerambycinae; compreende sete espécies em dois gêneros, com distribuição restrita à Madagáscar.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Chlidonini
 Gênero Chlidones
 Gênero Derbidia

Chlidonini
Tribos de cerambicídeos